Curva (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Curva (plaats), een plaats in deze gemeente